Das Wort Atka bezeichnet:

 Atka Island, eine Insel der Aleuten 
 Atka (Russland), einen Ort (Siedlung städtischen Typs) in der Oblast Magadan (Russland)
 eine Dialektgruppe der Aleutischen Sprache
 Atka (Alaska), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 ATCA
 Atka Bank
 Atka-Eiskuppel